Августа Мекленбургская (, «принцесса Даргунская»; 27 декабря 1674, Гюстров — 9 мая 1756, Даргун) — младшая дочь герцога Густава Адольфа Мекленбургского и его супруги Магдалены Сибиллы Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской, дочери Фридриха III. Младшая сестра Луизы Мекленбургской.

Биография 
Августа — последняя герцогиня гюстровской ветви Мекленбургского дома. Она не выходила замуж и проживала поначалу со своей матерью в Гюстровском замке. После смерти Магдалены Сибиллы в 1719 году Августа получила в апанаж амт Даргун. Принцесса с раннего возраста проявляла живой интерес к религии и по своим взглядам была близка к пиетизму. Свой двор в Даргунском замке, бывшем монастыре, при котором состояло около 150 человек, Августа превратила в известный пиетистский центр в стране. Августа Мекленбургская заботилась о своих владениях и провела целый ряд реформ, в особенности в области образования и здравоохранения. При ней в замке была проведена масштабная реконструкция. Августа поддерживала близкие отношения с сёстрами и их семьями. Похоронена в семейном склепе в Гюстровском соборе.

Примечания

Литература 
 Heinrich Wilhelmi. Augusta, Prinzessin von Meklenburg-Güstrow, und die Dargunschen Pietisten. // Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. — Bd. 48. — 1883. — S. 89—284.
 Karl Schmaltz. Kirchengeschichte Mecklenburgs. — 3er Bd. Evangelische Verlagsanstalt. — , 1950. — S. 151—165.
 Martin Brecht. Der Hallische Pietismus in der Mitte des 18. Jahrhunderts — seine Ausstrahlung und sein Niedergang. // Geschichte des Pietismus: Der Pietismus im achtzehnten Jahrhundert. — : Vandenhoeck & Ruprecht, 1995 (Geschichte des Pietismus, Band 2). — S. 319—357, hier S. 348. — ISBN 978-3-525-55347-3

принцессы Мекленбургские
Пиетизм